Svetovno prvenstvo v atletiki 2015 je bilo 15. svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 22. in 30. avgustom 2015 na Narodnem stadionu Peking v Pekingu. Udeležilo se ga je 1933 atletov iz 207-ih držav, ki so tekmovali v 47-ih disciplinah. Najuspešnejši državi na prvenstvu sta Kenija in Jamajska s sedmimi zlatimi medaljami. Najuspešnejši udeleženec prvenstva je jamajški atlet Usain Bolt, ki je ubranil tri zlate medalje v teku na 100 in 200 m ter v štafeti 4x100 m. S skupno enajstimi zlatimi in dvema srebrnima medaljama je Bolt še izboljšal najboljši dosežek v zgodovini svetovnih prvenstev.

Dobitniki medalj
DR - državni rekord, RS - rekord sezone, RP - rekord svetovnih prvenstev, CR - celinski rekord, OR - osebni rekord

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Sodelujoče države

Zunanje povezave 

 
 Uradni rezultati

2015
2015 v športu
Športne prireditve na Kitajskem
Šport v Pekingu